Melzi d'Eril – famiglia nobile milanese
 Bice Melzi d'Eril – nobile italiana
 Caterina Melzi d'Eril – nobile italiana
 Camillo Melzi D'Eril – sismologo e ingegnere italiano
 Francesco Melzi D'Eril – politico italiano
 Lodovico Melzi d'Eril – imprenditore italiano